Hasu ist der Familienname folgender Personen:

 Essi Hasu (* 1987), finnische Beachvolleyballspielerin
 Heikki Hasu (* 1926), finnischer Skisportler und Politiker, Mitglied des Reichstags